Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos (normalt bare kendt som AEK Athen) er en græsk fodboldklub fra hovedstaden Athen. Navnet AEK er en forkortelse for "Atletisk forbund Konstantinopel". Klubben spiller i landets bedste liga, den græske Superliga, og har hjemmebane på Det Olympiske Stadion, der blev renoveret op til OL i 2004. Klubben blev grundlagt den 13. april 1924, af græske flygtninge fra katastrofen i Lilleasien, hvor 1,2 millioner grækere var tvunget til at flytte til det græske hovedland. Nogle af dem der bosatte sig i Athen grundlagde AEK. Det er også derfra AEKs logo kommer, det er nemlig den samme ørn som den Græsk-ortodokse kirke anvender, og som det Byzantiske rige brugte.
AEK har vundet 31 nationale titler, 12 mesterskaber, 15 pokaltitler, 1 liga cup, 1 Middelhavs cup samt 3 Super Cup titler. Klubben mistede dog et meget omdiskuteret mesterskab på skrivebordet, til rivaler fra Olympiakos i 2008.
AEK har også i mange år repræsenteret de græske farver i UEFA Cup og Champions League med stor succes. Den største succes var i 1977, da de nåede semifinalen. Hvor klubber som Dynamo Moskva, Derby County, Røde Stjerne og  Queens Park Rangers blev slået ud. AEK tabte i semifinalen til Juventus, som senere gik hen og vandt turneringen.

Stadion 
Siden AEKs stadion Nikos Goumas/Nea filadelfia blev revet ned i 2003, har AEK spillet deres kampe på OAKA som er det olympiske stadion i Athen. AEK havde planer om at bygge et stadion til de olympiske lege, men grundet dårlig ledelse og korruption endte den licens på Pireaus, og Olympiakos fik i stedet et stadion.

Siden da har der været planer om et stadion i Ano Liosia med plads til 50.000 tilskuere. Det var den gamle præsident Demis Nikolaidis plan, den er nu sløjfet og lige pt. er der ikke planer om noget.
AEKs organiserede fans Original 21 har kæmpet meget for et stadion på det samme sted som det gamle, og gør det stadig. Men da pladsen er trængt, vil et stadion der, kun kunne have plads til 25-30.000 hvilket er et lavt tal for en klub som AEK.
Den nye ledelse i klubben arbejder i øjeblikket på at lave et stadion i Nea Filadelfia med plads til omkring 30.000.

Fans 
AEKs mest kendte fangruppe er Original 21, der er en stor fangruppe med afdelinger i hele Grækenland og mange steder rundt om i verden. Blandt andet i London, Paris, Melbourne, Boston, Munchen og Stuttgart. 

Derudover har Original 21 et venskab med fans fra klubberne Marseille og Livorno, det venskab bunder i en fælles politisk overbevisning som er overvejende venstreorienteret. Selvom Original 21 dog officielt er apolitisk. Tallet 21 kommer fra det afsnit hvor AEKs fans holdt til på det gamle stadion i Nea Filadelfia.

Titler 

 Græske Liga (12): 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018

 Græske Pokalturnering (15): 1931, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016

Nuværende Trup

Kendte spillere 
  Angelos Basinas, Traianos Dellas, Theodoros Zagorakis, Demis Nikolaidis, Michalis Kapsis, Sotiris Kyrgiakos, Sokratis Papastathopoulos, Kostas Katsouranis, Vasilis Tsiartas, Toni Savevski, Thomas Mavros, Mimis Papaiouanou
    Bruno Alves 
   Paolo Assuncao, Rivaldo
     Juanfran 
   Ignacio Scocco
   Carlos Gamara
  Arnar Grétarsson
  Perparim Hetemaj
  Frank Klopas
  Simos Krassas, Giorgos Savvidis, Giorgos Tofas, Ioannis Okkas, Panikos Krystallis
  Michel Kreek

Danske spillere 
  Henrik Nielsen

Klubsang 
AEK's klubsang er komponeret af Stelios Kazantzidis og oprindeligt sunget af Mimis Papaioannou. 
AEK Club Anthem

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Grækenland
Etableret i 1924
Sport i Athen